Grote Rivier (Narnia), een fictieve rivier uit Narnia
Anduin, een fictieve rivier uit de trilogie van Tolkien: In de Ban van de Ring